Defendi ist der Familienname folgender Personen:

 Edoardo Defendi (* 1991), italienischer Fußballspieler
 Italo Defendi (1895–1979), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Marino Defendi (* 1985), italienischer Fußballspieler
 Rafael Defendi (* 1983), brasilianischer Fußballspieler
 Rodrigo Defendi (* 1986), brasilianischer Fußballspieler
 Tommy Defendi (* 1989), US-amerikanischer Pornodarsteller